PAR steht als Abkürzung für:
 PAR, übergreifender IATA-Flughafencode für die Flughäfen von Paris
 Paraguay (UNDP-Code)
 Peer Assessment Rating

Technik:
 PAR1 und PAR2, Checksummenformate
 Parabolic Aluminized Reflector, siehe PAR-Scheinwerfer
 Peak-to-Average Ratio, das Verhältnis zwischen Spitzenwert und Effektivwert eines Signals, siehe Scheitelfaktor
 Pixel Aspect Ratio, siehe Pixelseitenverhältnis
 Positive Acknowledgement with Retransmission, eine Technik zur Sicherung der Datenübertragung im Internet
 Pro Action Replay, eine Schummel-Modul-Reihe für Spiele-Konsolen, siehe Action Replay

Wissenschaft:
 Photosynthetically Active Radiation, siehe Photosynthetisch aktive Strahlung
 populationsattributables Risiko, siehe Attributables Risiko
 Protease-aktivierter Rezeptor, ein Subtyp der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren
 pseudoautosomale Regionen, welche homolog auf den gonosomalen Chromosomen X und Y liegen
 Public Administration Review, US-amerikanisches Fachjournal
 4-(2-Pyridylazo)resorcin, chemische Verbindung

Militärtechnik:
 Panzerabwehrrohr, siehe Panzerfaust
 Precision Approach Radar, siehe Präzisionsanflugradar
 Pulse Acquisition Radar, das Impulserfassungsradargerät des Flugabwehrraketensystems HAWK

Unternehmen und Organisationen:
 Pan Am Railways
 Partido Aragonés, eine spanische Regionalpartei 
 Partido de Acción Regionalista de Chile, eine chilenische Partei

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Landkreise Kelheim und Neumarkt in der Oberpfalz (für Parsberg)

Par oder P̕ar steht für:
 Professional Average Result, ein Bewertungsmaßstab beim Golfen, siehe Golf (Sport)#Par
 Par, veraltete Masseneinheit, siehe Hyl
 Par (Cornwall), Ort in Cornwall
 Par, lokale Bezeichnung der Gemeinde Parre in der Provinz Bergamo, Italien
 Par, 15. Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe პ
 P̕ar, 21. Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe ფ

par steht für:
 par, Dateinamenserweiterung von Solid Edge

Siehe auch:
 Paar
 Pahr
 Parr

Abkürzung